|-
| (65101) 2002 CS15||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (65102) 2002 CY17||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65103) 2002 CQ18||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65104) 2002 CK20||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65105) 2002 CR26||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65106) 2002 CW26||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65107) 2002 CW31||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65108) 2002 CR33||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65109) 2002 CV36||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65110) 2002 CO37||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65111) 2002 CG40||||6 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65112) 2002 CR44||||6 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65113) 2002 CD47||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65114) 2002 CH49||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65115) 2002 CK50||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65116) 2002 CH51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65117) 2002 CW51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65118) 2002 CD52||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65119) 2002 CF53||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65120) 2002 CB54||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65121) 2002 CT56||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65122) 2002 CB59||||13 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65123) 2002 CN61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65124) 2002 CV61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65125) 2002 CQ62||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65126) 2002 CS62||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65127) 2002 CG63||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65128) 2002 CN65||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65129) 2002 CO73||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65130) 2002 CD86||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65131) 2002 CY88||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65132) 2002 CF91||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65133) 2002 CH94||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65134) 2002 CH96||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65135) 2002 CH99||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65136) 2002 CF101||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65137) 2002 CQ103||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65138) 2002 CX103||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65139) 2002 CE104||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65140) 2002 CV104||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65141) 2002 CL108||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65142) 2002 CK111||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65143) 2002 CY112||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65144) 2002 CO113||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65145) 2002 CG114||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65146) 2002 CT114||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65147) 2002 CN116||||15 лютого 2002||Королівська обсерваторія Бельгії||Ерік Вальтер Ельст, Анрі Дебеонь
|-
| (65148) 2002 CE117||||11 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (65149) 2002 CH122||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65150) 2002 CA126||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65151) 2002 CR127||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65152) 2002 CU135||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65153) 2002 CK136||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65154) 2002 CH138||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65155) 2002 CP140||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65156) 2002 CG143||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65157) 2002 CB147||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65158) 2002 CT149||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 65159 Спраулс (Sprowls)||||14 лютого 2002||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ
|-
| (65160) 2002 CB157||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65161) 2002 CX159||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65162) 2002 CF161||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65163) 2002 CJ161||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65164) 2002 CF162||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65165) 2002 CR163||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65166) 2002 CJ165||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65167) 2002 CJ166||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65168) 2002 CL166||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65169) 2002 CR167||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65170) 2002 CE170||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65171) 2002 CB173||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65172) 2002 CQ174||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65173) 2002 CP203||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65174) 2002 CW207||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65175) 2002 CC218||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65176) 2002 CL219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65177) 2002 CW219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65178) 2002 CX221||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65179) 2002 CN224||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65180) 2002 CV224||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65181) 2002 CB226||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65182) 2002 CV232||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65183) 2002 CU235||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65184) 2002 CD239||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65185) 2002 CF243||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65186) 2002 CH244||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65187) 2002 CJ246||||13 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65188) 2002 CA247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65189) 2002 CR247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65190) 2002 CV247||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65191) 2002 CR257||||6 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (65192) 2002 CO261||||7 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (65193) 2002 CA263||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65194) 2002 CV264||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65195) 2002 CD266||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65196) 2002 CF280||||7 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65197) 2002 CY282||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65198) 2002 CR286||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65199) 2002 CP287||||9 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65200) 2002 CL294||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

65100